Ранчо Паломо има више значења:

 Ранчо Паломо (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ранчо Паломо (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику